Zhengzhou Women’s Tennis Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2018 z cyklu Zhengzhou Women’s Tennis Open rozgrywany w dniach 16–22 kwietnia 2018 roku w Zhengzhou na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018 w Chinach
2018
Turnieje tenisowe WTA 125